L’Été (französisch für „Der Sommer“) steht für:
 eine klassische Tanzfigur der Quadrille, siehe Quadrille (Tanz)
 eine Bronzefigur von Aristide Maillol (1910)
 einen Essay von Albert Camus, zugleich Titel einer Essay-Sammlung, siehe Heimkehr nach Tipasa (1954)
 ein Theaterstück von Romain Weingarten (1966)